Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Melbourne Summer Set I 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 3. und 4. Januar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Melbourne